El término Firefox hace referencia, en esta enciclopedia:

Informática
 a Mozilla Firefox, navegador web;
 a Firefox OS, sistema operativo móvil, basado en HTML5 con núcleo Linux, de código abierto, para teléfonos inteligentes y tabletas;

Artes
 a Firefox, obra de Craig Thomas publicada en 1978;
 a Firefox, película de 1982 basada en la novela homónima y protagonizada por Clint Eastwood.